Карловы Вары:
Карловы Вары
Карловы Вары (район)
Карловы Вары (аэропорт)
Карловы Вары (хоккейный клуб)

См. также 
 Карлсбад
 Карловац (значения)